Absolut (filosofia), concepte metafísic que designa una realitat que engloba tot, l'acte i el potencial i alhora ho transcendeix, identificat sovint amb Déu en el pensament religiós
 Absolutisme, filosofia política sorgida a l'Europa d'època moderna, que propugnava que la monarquia havia de tenir un poder sense límits i sense compartir-lo
 Metrologia:
 Magnitud absoluta, mesura de la brillantor intrínseca d'un astre 
 Valor absolut
 Zero absolut, temperatura corresponent a 0 K
 Error absolut, valor absolut de la diferència entre el valor real i la seva mesura
 Miscel·lània:
 Absolut (perfumeria), extracte essencial de plantes, usat en perfumeria, semblants als olis essencials, que s'obtenen per extracció amb dissolvents

 Ablatiu absolut, tipus de frase subordinada típica del llatí, formada per un substantiu en el cas ablatiu juntament amb un adjectiu

 Màxim absolut
 Vodka Absolut